Serie A2 1978-1979 – stagione del campionato italiano di pallacanestro maschile
 Serie A2 1978-1979 – stagione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A2 1978-1979 – stagione del campionato italiano di pallavolo maschile